Klaus Thomsen ist der Name folgender Personen:

* Klaus Thomsen (Mediziner) (1915–1992), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Klaus Thomsen (Handballspieler) (* 1986), dänischer Handballspieler

Siehe auch:
 Claus Thomsen